Waleed Bakshween (1989. november 12. –) szaúd-arábiai labdarúgó, az élvonalbeli Al-Ahli középpályása.

További információk 
 

1989-ben született személyek
Szaúd-arábiai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek